Дебют команды Эстонии на Паралимпийских играх состоялся в 1992 году, как на летней, так и на зимней Паралимпиаде.

Медали

Летние паралимпийские игры

Зимние паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Эстония на Олимпийских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Эстония на Паралимпийских играх